

Nazwiska 
Jaskólski – polskie nazwisko szlacheckie.
 Jakub Jaskólski (zm. 1942) – urzędnik
 Jakub Jaskólski (ur. 1989) – hokeista
 Jan Jaskólski (ur. 1939) – polski lekkoatleta
 Łukasz Jaskólski (ur. 1777) – żołnierz, uczestnik wojen napoleońskich i powstania listopadowego
 Mariusz Jaskólski (ur. 1952) – polski chemik
 Mariusz Stanisław Jaskólski (zm. 1683) – dyplomata, polityk, wojskowy.
 Michał Jaskólski – polski prawnik, historyk doktryn politycznych i prawnych
 Stanisław Jaskólski (ur. 1931, zm. 2018) – polski informatyk
 Władysław Jaskólski – major wojska polskiego
 Wojciech Jaskólski – towarzysz pancerny, pułkownik piechoty wojsk koronnych, starosta stuliński i krzemieńczucki

Minerał 
 Jaskólskiit – minerał z grupy siarkosoli nazwany w 1984 na cześć polskiego mineraloga Stanisława Jaskólskiego.

Polskie nazwiska